Sound Designer ist

 die englische Schreibweise für den Beruf des Tongestalters, im Deutschen zusammen geschrieben als Sounddesigner, siehe Tongestaltung
 die Bezeichnung einer Software und des zugehörigen Audioformats von Digidesign

Sound Design steht für
 die verschiedenen Abläufe bei der Tongestaltung